Cubs – film del 2007 diretto da Tom Harper
Chicago Cubs – squadra di baseball statunitense